Brewmaster — многозначный термин:

 Brewmaster — то же, что и пивовар
 Brewmaster — персонаж игры Oddworld: Abe’s Exoddus, глюккон, директор пивоваренного завода